Mudez — deficiência que indica incapacidade (total ou parcial) de produzir fala
 Muda (termo japonês) - usado em Lean manufacturing
 Muda (bairro do Rio de Janeiro)
 Ecdise — ou "muda"; troca de partes do corpo de animais
 Rádio Muda — rádio livre sediada na UNICAMP